Skrakatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skrakatjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Skrakatjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn